Die  NWA National Championship (ehemals: NWA National Heavyweight Championship) ist ein US-amerikanischer Wrestlingtitel der National Wrestling Alliance (NWA). Er wurde 1980 als Top-Einzeltitel von Georgia Championship Wrestling (GCW) eingeführt, die damals zu den Top-Promotions im Verbund der NWA zählte. Bis zu seiner ersten Deaktivierung 1986 blieb er in Georgia und gehörte nacheinander den Promotions Championship Wrestling from Georgia und Jim Crockett Promotions.

Im Mai 1997 wurde der Titel wieder aktiviert und von verschiedenen NWA-Promotions weitergeführt. Im Oktober 2017 wurde er für vakant erklärt und ein Jahr später unter dem neuen Namen NWA National Championship mit einem Turnier neu eingeführt.

Geschichte 
Am 12. Januar 1980 wurde der NWA National Heavyweight Championship offiziell bei Georgia Championship Wrestling eingeführt. Dort wurde er von 1980 bis 1986 ausgekämpft. Obwohl der Titel ein „National“ im Namen führt, wurde er ausschließlich in Georgia verteidigt. 1984 übernahm die World Wrestling Federation (WWF) die GCW und nahm auch den damaligen Champion The Spoiler unter Vertrag. So war der Titel auch für kurze Zeit in der WWF anerkannt. Kurz darauf übernahm Championship Wrestling from Georgia den Titel und verlieh ihn an Ted DiBiase.

1985 übernahm Jim Crockett Promotions die Sendezeit von WWF und brachte seine eigene Version von World Championship Wrestling heraus. Gleichzeitig kauften sie auch Championship Wrestling from Georgia auf und erkannten den Titel an. In einem Vereinigungsmatch zwischen dem NWA United States Champion Nikita Koloff und NWA National Champion Wahoo McDaniel wurden beide Titel vereinigt, aber anschließend auch deaktiviert. Dies machte Koloff zum letzten Champion bis Mai 1997.

1997 wurde der Titel von der NWA reaktiviert und Big Slam zum neuen Champion erklärt. Er wurde in diversen Promotions der NWA ausgekämpft. Im Oktober 2017 übernahm Billy Corgan die National Wrestling Alliance und viele Titel, darunter auch der National Heavyweight Championship wurden für vakant erklärt. Ein Jahr später brachte die NWA im Rahmen seiner  NWA 70th Anniversary Show zurück und veranstaltete ein Acht-Mann-Turniert, das Willie Mack gewinnen durfte. Der Titel wurde nun offiziell in NWA National Championship umbenannt.

Titelträger 
Insgesamt gab es bislang 90 Regentschaften von 61 Wrestlern.

Statistiken

Einzelnachweise 

Wrestlingtitel
National Wrestling Alliance